Az alábbi lista a győri egyházmegye püspökeit tartalmazza.

A püspökök listája

Források 
  Győri püspökség

További információk 
 

 Búzás József: A győri egyházmegye története. Plébániák történeti adatai a visitatio canonica jegyzőkönyvei alapján. Kézirat a Győri Püspöki Levéltárban.
 Mohl Adolf: Győregyházmegyei jeles papok. Győr, 1933

Kapcsolódó szócikkek 
 Vallási vezetők listái ország szerint

 
Magyarok listái foglalkozás szerint
Egyházi vezetők listái
Magyarok listái település szerint